Sezon 2002 był 12. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniła Biełszyna Bobrujsk.

Tabela końcowa 

 1 jako zwycięzca Pucharu Białorusi
 2 zespół ukarany 3 pkt ujemnymi za nie zapłacenie transferu na czas

Play-off 
8 listopada 2002, Stadion Traktar, Mińsk

BATE Borysów – Nioman Grodno 1:0

1:0 – Tarasenka (102)

 BATE Borysów zakwalifikował się do Ligi Mistrzów – 1. runda kwal.
 Nioman Grodno zakwalifikował się do Pucharu UEFA – runda kwal.

Najlepsi strzelcy 
 18 goli
 Waleryj Strypejkis (Biełszyna Bobrujsk)

 17 goli
 Jury Marchel (Tarpeda Żodzino)

 12 goli
 Siarhiej Nikifarenka (Szachcior Soligorsk)

 11 goli
 Wiktar Borel (FK Homel)
 Hienadź Bliźniuk (FK Homel)
 Wadzim Bojka (Dynama Brześć)
 Ihar Czumaczenka (BATE Borysów)
 Dzianis Karolik (Biełszyna Bobrujsk)
 Dzmitry Kawalonak (Nioman Grodno)
 Maksim Cyhałka (Dynama Mińsk)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2002 na Białorusi